Y — літера латинської абетки.
 /y/ — позначення огубленого голосного переднього ряду високого підняття в МФА.
 Y — хімічний символ ітрію.
 Y — символ, яким позначається амінокислота тирозин.

Див. також 
 У — літера кирилиці
 У (значення)